Melita ist 

 der Name mehrerer Orte
in den Vereinigten Staaten:
 Melita (Kalifornien)
 Melita (Michigan)
in Kanada:
 Melita (Manitoba)

die personifizierte Nationalallegorie des Staates Malta

Melita lautet der Nachname folgender Personen:
 Andrej Melita (* 1978), deutscher Filmkomponist und Musiker

Melita bezeichnet:
 Melita (Schiff, 1918), britisches Passagierschiff
 Melita (Schiff, 1985), kroatischer Katamaran

Siehe auch:
 Melite
 Melitta